Een breedtegraad (zuiderbreedte)
 Zentralbahn, ZB, is een Zwitserse spoorwegmaatschappij die sinds 1 januari 2005 actief is.
 Enkele treinstellen van ZB, zoals ZB ABReh 160, ZB ABReh 150, ZB ABt8 en ZB ABe 130 
 Een Zettabyte
 De Honda ZB, 50cc-brommer
 De Zeeuwse culturele organisatie ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland